Hartmanice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Niva (ort), Olomouc, 
 Hartmanice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Hartmanice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Hartmanice (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar